Таджики — народ Середньої Азії, що говорить на таджицькій мові. 
Гірські таджики (Гальчев) — частина таджиків, що населяє гірські райони Таджикистану: Горний Бадахшан (включаючи памірські народи, що проживають в цьому регіоні), Фанські гори, долину Зеравшану між Гиссарським та Зеравшанським хребтами на півночі Таджикистану, а також Ромітську, Варзобську, Каратагськуе ущелини, Каратегінську, Тавільдаринську та Гиссарську долини 
Таджики Сіньцзяну (КНР)  — памірські народи (переважно сарикольці), що населяють долину Сариколь в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. 
Таджики — назва деяких діалектів Фарсу, поширених на заході остана Фарс в районі Казерун (Іран).

Примітка